Heinz Kürten ist der Name folgender Personen:

* Heinz Kürten (Mediziner) (1891–1966), deutscher Mediziner und Nationalsozialist
 Heinz Kürten (Rennfahrer) (1901–1981), deutscher Rennfahrer und Sieger des Eröffnungsrennen Nürburgring